Троглав се може односити на:
Троглав (планина), планина у Србији 
Троглав (врх), планински врх у Босни и Херцеговини; највиши врх Динаре
НК Троглав, фудбалски клуб из Ливна, Босна и Херцеговина

Види још 
 Триглав (вишезначна одредница)